Труэ́ба () — испанская фамилия. Известные носители:

 Труэба, Антонио де (1819—1889) — испанский поэт и романист, представитель раннего испанского реализма и один из видных представителей «регионалистской» литературы в Испании XIX века.
 Труэба, Висенте (1905—1986) — испанский велосипедист.
 Труэба, Давид (род. 1969) — испанский писатель, журналист, сценарист, режиссёр и актёр. Брат Фернандо Труэбы.
 Труэба, Фернандо (род. 1955) — испанский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр.